Andreas Olsson och liknande namn kan syfta på
 Andreas Olsson (musiker) - sångare och gitarrist i dansbandet Sannex
 Andreas T. Olsson (född 1979) - svensk skådespelare